Дмитрий Гершельман:
 Гершельман, Дмитрий Константинович (1859—1913) — генерал от инфантерии, начальник штаба Отдельного корпуса жандармов (1907—1913).
 Гершельман, Дмитрий Фёдорович (1881—1918) — вице-губернатор Тверской губернии (1914—1917); статский советник, камер-юнкер.